Metropolis (, wörtlich „Mutterstadt“) steht für:

 Metropole, allgemein eine bedeutende Stadt

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Metropolis (Illinois)
 Metropolis (Louisiana)

Orte in der antiken Geographie:
 im heutigen Griechenland
 Metropolis (Amphilochia), Stadt in Amphilochia, heute etwa 10 km nördlich von Amfilochia am Ambrakischen Golf
 Metropolis (Akarnanien), Stadt in Akarnanien, heute Palaiomanina, 5 km westlich von Angelokastro
 Metropolis (Doris), Stadt in Doris
 Metropolis (Euböa), Stadt auf Euböa
 Metropolis (Perrhaebia), Stadt in Perrhaebia, im nördlichen Thessalien
 Metropolis (Thessalien), Stadt in Thessalien, heute Mitropoli in der Präfektur Karditsa
 in der heutigen Türkei
 Titularbistum Metropolis in Asia
 Titularbistum Metropolis in Pisidia
 Metropolis in Ionien, eine Stadt in Ionien, nahe dem heutigen Özbey, Landkreis Torbalı, Provinz Izmir
 byzantinischer Name des Ortes Ayazini, Zentraltürkei
 Metropolis (Apamea), Stadt im südlichen Phrygien im Conventus von Apameia Kibotos, heute Tatarli, etwa 20 km nördlich von Senirkent in der Provinz Isparta
 Metropolis (Phrygien), Stadt im nördlichen Phrygien, heute Oynaş, südöstlich von Kümbet
 Metropolis (Pontus), Stadt in Pontus, Hauptort der Mossynoiker, heute im Küstengebiet der Provinz Giresun
 Sonstige
 Metropolis (Sarmatien), Stadt im europäischen Teil von Sarmatien (Ptol. 3,5,28)

Künstlerische Werke:
 Metropolis (Ausstellung), eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst
 Metropolis (Comic), fiktive Stadt in den durch Superman bekannten Comics
 Metropolis (Fernsehen), eine Fernsehsendung von arte
 Metropolis (Film), ein Film von Fritz Lang aus dem Jahr 1927
 Metropolis, 7-teilige Dokureihe von Terra X
 Metropolis (Manga), ein Manga und dessen Verfilmung als Zeichentrickfilm
 Metropolis (Musik), eine Berliner Band (1972–1976), Album Metropolis (1973 BMG/Ariola), Multimedia-Projekt nach Ray Bradbury The Illustrated Man
 Metropolis (Neonschwarz-Album), ein Album der Band Neonschwarz
 Metropolis (Roman), ein Roman von Thea von Harbou sowie Vorlage für das von ihr verfasste Drehbuch, Grundlage für Langs Film
 Metropolis (Spiel), ein Brettspiel aus dem Jahr 1984
 Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory, ein Album der Progressive-Metal-Band Dream Theater
 Metropolis 2000, italienischer Endzeitfilm von 1982

Architektur:
 Metropolis (Stadtteil), städteplanerischer Entwurf von Bernhard Hoetger (1874–1949) für Hannover, der nicht verwirklicht wurde
 Metropolis Bridge, Brücke in Metropolis (Illinois)
 Metropolis-Haus, Gebäude in Madrid

Metropolis als Nachname:
 Nicholas Metropolis (1915–1999), amerikanischer Physiker und Mathematiker

Sonstiges:
 Metropolis (Verlag), Marburger Verlag für Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften
 Metropolis-Algorithmus
 Deutscher Regiepreis Metropolis
 Metropolis Kino, Programmkino in Hamburg
 3-Rad-Roller Peugeot Metropolis 400
 Baureihe Metropolis der Metro Warschau, siehe Metro Warschau#Alstom Metropolis
 Stars and Stripes (Schiff), später unter dem Namen Metropolis in Fahrt
 Shiretoko Maru, ein im Jahr 1972 ursprüngliches Fährschiff, später als Casinoschiff von der Metropolis Cruise Group unter dem Namen Metropolis eingesetzt

Siehe auch:
 Metropol